Anadia – miejscowość w Portugalii
Anadia – miejscowość w stanie Alagoas w Brazylii
 Anadia – rodzaj gadów z rodziny okularkowatych (Gymnophthalmidae)